Termin -{PAMO}- ima više značenja.
 Fenilaceton monooksigenaza, enzym
 Mountan vilidž aerodrom, -{ICAO}- kod aerodroma u Aljasci